Дозорный (см. дозор)

 Дозорный (мыс) — крайний восточный мыс безымянного острова в заливе Вездеходном, море Лаптевых
 Дозорный (ручей) — ручей на полуострове Таймыр, впадает в залив Вездеходный моря Лаптевых